Дискография американской R&B группы Destiny’s Child.

Альбомы

Студийные альбомы

Рождественский альбом

Сборники

Альбомы ремиксов

Мини-альбомы

Синглы

Как главный исполнитель

Как приглашённый исполнитель

Промосинглы

Другое

Саундтреки

Видеография

Видеоальбомы

Видеоклипы

Как главный исполнитель

Как приглашённый исполнитель

Ссылки 
A  To retrieve New Zealand’s Albums/Singles certifications, select the field Top 50 Albums Chart (for albums) and Top 50 Singles Chart (for singles) along with the following listed below:
 For album The Writing’s on the Wall (3x Platinum), select: «Top 50 Album Chart: Chart #1241»
 For album Survivor (Platinum), select: «Top 50 Albums Chart: Chart #1271»
 For album Destiny Fulfilled (Gold), select: «Top 50 Albums Chart: Chart #1441»
 For album #1s (Platinum), select: «Top 50 Albums Chart: Chart #1488»
 For single «Jumpin, Jumpin» (Gold), select: «Top 50 Singles Chart: Chart #1233»
 For single «Soldier» (Gold), select: «Top 50 Singles Chart: Chart #1461»

Примечания 

Destiny's Child
Destiny’s Child